U 90 oder U-90 bzw. U90 steht für:

* SM U 90, ein U-Boot der deutschen Kaiserlichen Marine im Ersten Weltkrieg.
 U 90 (Kriegsmarine), ein U-Boot der deutschen Kriegsmarine im Zweiten Weltkrieg.
 U 90, eine Verkaufsbezeichnung einer Baureihe des Unimog 408.
 U 90, ein Runenstein aus Granit in Uppsala in Uppland in Schweden.

U90